Луп (Lupus) е име на:

 Lupus, на латински вълк
 Canis lupus, диво куче (вълк)
 Вълк (съзвездие) (Lupus)
 Лупус, болест (виж вълчанка)
 Луп, окръг в щата Небраска, САЩ

Луп е римско име на:

 Луций Корнелий Лентул Луп, консул 156 пр.н.е.
 Публий Рутилий Луп (консул), консул 90 пр.н.е.
 Публий Рутилий Луп (претор), народен трибун 57/56, претор 49 пр.н.е.
 Корнелий Луп, суфектконсул 42 г.
 Публий Рутилий Луп (ретор), римски ретор по време на Тиберий
 Публий Юлий Луп (консул 98 г.), суфектконсул 98 г., баща на Ария Лупула
 Вирий Луп, homo novus, привърженик на император Септимий Север; баща на консула от 278 г.
 Луций Вирий Луп Юлиан, консул 232 г.
 Вирий Луп (консул 275 г.), суфектконсул 275 г., консул 278 г.

 Луп (Сполето) († 752), Dux на лангобардското херцогство Сполето
 Свети Луп († 623), епископ на Sens, френски католически Светия